Paraconger är ett släkte av fiskar. Paraconger ingår i familjen havsålar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Havsålar
Paraconger